Mount Mills steht für:
* Mount Mills (Kalifornien), 4102 m hoher Berg in den USA
 Mount Mills (Antarktika), 2995 m hoher Berg im Transantarktischen Gebirge